

Jeu vidéo 
 Laser!, jeu de réflexion sur Android pour appareils mobiles.

Divers 
Laser, appareil destiné à amplifier la lumière ; voir notamment :
 Laser dentaire
 Laser à atomes
Laser, nom vernaculaire et genre de plantes herbacées de la famille des Apiaceae.
Laser, voilier dériveur utilisé en régates.
Laser, entreprise française de crédits.
 Le projet LASER ou LASER routier était un projet d’autoroutes souterraines sous Paris (à 40 m sous-terre), lancé dans les années 1980 puis abandonné, dont les entrées auraient été situées en banlieue et les sorties dans divers points de Paris.

Toponyme 
 Laser, nom luxembourgeois de la municipalité allemande de Langsur.
 Laser, nom luxembourgeois du village de Longeau en Belgique.

Patronyme 
 Christine Laser, athlète allemande.
 Dieter Laser (1942–2020), acteur allemand.
 Laser, un groupe d'Italo disco des années 1980 qui a connu un succès grâce notamment à son tube Laser.

Fiction 
Laser, personnage du manga Hunter × Hunter;
 Rayon laser (film).

Voir aussi 
 Laser Airlines, compagnie d'aviation.
 Silphium, une plante condimentaire et médicinale de l'Antiquité gréco-romaine, appelée également laser, laserpicium ou lasarpicium dans les textes latins.

Ne pas confondre avec 
 Lasser, patronyme.

Sources 

Patronyme germanique